Preusmjeri Nacrt:Razarač klase Arleigh Burke